Estados Unidos — país cuja sigla em inglês é USA (United States of America)
Usa (Ōita) — cidade japonesa
USA (álbum de King Crimson)
USA Network — canal de televisão

Desambiguações de siglas